— 75-й император Японии, правивший в период с 1123 года по 5 января 1142 года. Личное имя — Акихито ().

Жизнеописание 
Отцом Сутоку официально был император Тоба, однако некоторые исследователи считают, что в действительности его отец император Сиракава. Тоба и Сутоку, согласно источникам, находились в напряжённых и недобрых отношениях. Император Сутоку развязал в 1156 году , в которой потерпел поражение. Был сослан на остров Сикоку, где в 1164 году и скончался. Мавзолей свергнутого императора находится на склонах горы Сираминэ близ города Сакаидэ (префектура Кагава).

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Хоан (1120—1124)
 Тэндзи (1124—1126)
 Дайдзи (1126—1131)
 Тэнсё (1131—1132)
 Тёсё (1132—1135)
 Хоэн (1135—1141)
 Эйдзи (1141—1142)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
 

 26
Свергнутые монархи